Женский хоккейный турнир на зимней Универсиаде 2011 года проходил с 27 января по 5 февраля в Эрзуруме, Турция. Все матчи турнира проходили на двух катках Ледовой арены GSIM, вмещающие 500 и 3000 зрителей. В соревновании приняли участие 6 команд.

Сборная Канады второй раз подряд завоевала золотые медали, одолев в финале сборную Финляндии со счётом 4:1. Бронзовую медаль выиграла сборная Словакии, победившая в матче за третье место сборную США — 3:1.

Лучшим бомбардиром стала финка Венла Хови, набравшая 19 (9+10) очка в пяти матчах. Лучшим вратарём стала игрок сборной Канады Бет Клаус, которая в четырёх своих проведённых матчах не пропустила ни разу.

Медалисты

Составы 

  Канада
  Финляндия
  США
  Турция
  Словакия
  Великобритания

Предварительный раунд 

Время местное (UTC+2).

Плей-офф

Полуфинал 

Время местное (UTC+2).

Матч за 5-е место 

Время местное (UTC+2).

Матч за 3-е место 

Время местное (UTC+2).

Финал 

Время местное (UTC+2).

Рейтинг и статистика

Итоговое положение команд

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: FISU.net

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: ВП = Время на площадке; Бр = Броски по воротам; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: FISU.net

Ссылки